Shenstone – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Shenstone – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)